УФО:
 Уральский федеральный округ.
 Ультрафиолетовое облучение — физиотерапевтическая процедура.

См. также